Slovo S7 může mít několik významů.
 S7 Airlines – ruská letecká společnost
 železniční linka S7 v systému Esko Praha v trase Český Brod – Praha hlavní nádraží – Beroun
 Programovatelný logický automat – PLC Simatic S7 firmy Siemens
 S7 – rychlostní silnice v Polsku
 S7 – rychlostní silnice v Rakousku